Massetognathus — рід травоїдних цинодонтів родини Траверсодонтиди (Traversodontidae).

В роді налічується 4 види:
 † Massetognathus teruggi
 † Massetognathus ochagaviae
 Massetognathus pascuali
 † Massetognathus major

Філогенія

Посилання 
 Barbarena M. C. Contribuição ao conhecimento dos cinodontes gonfodontes (Cynodontia, Tritylodontoidea) do Brasil // Contribution to the knowledge of the gomphodont cynodonts (Cynodontia, Tritylodontoidea) of Brazil. — Porto Alegre: Ministério de Educação e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. — 1974. — Р. 1-194.

Примітки 

 

Цинодонти
Фауна тріасового періоду